Ви́тебская епа́рхия () — епархия Белорусской православной церкви. Территория епархии включает восточную часть Витебской области с центром в Витебске.

История 
Витебская православная епархия — одна из древнейших епархий Восточной Европы. По Витебской летописи, переписанной витебским мещанином Михаилом Панцирным и другими, в Витебске уже в середине X века святой равноапостольной княгиней Ольгой были построены две церкви: святого Архистратига Михаила в Верхнем замке и Благовещения Пресвятой Богородицы в Нижнем. В XIII веке Витебск обрел политическую самостоятельность. Здесь княжили Василий Андреевич и Ярослав Васильевич. В 1401 году епископ Феодосий Полоцкий был возведён в сан архиепископа Полоцкого и Витебского. После захвата Полоцка в 1563 году Иоанном Грозным Витебск вновь оказался центром отдельной епархии, которая по-прежнему входила в состав Киевской митрополии. В октябре 1839 года епископская кафедра переведена в Витебск и находилась при Николаевском кафедральном соборе, который находился на нынешней площади Свободы. Первым же известным архиепископом Витебским и Мстиславским стал Варсонофий Валах, затем Феофан Рыпинский. Кафедра архиепископов Полоцких и Витебских с 1843 года также находилась при Николаевском кафедральном соборе.

В 1893 году в архиерейском доме при Николаевском кафедральном соборе на средства братства было открыто Витебское церковно-археологическое древлехранилище. В число членов-учредителей был назначен А. П. Сапунов.

Из наиболее известных и ныне возрождающихся монастырей в Витебске были:

 Свято-Троицкий Марков мужской монастырь, основанный в XIV веке, по преданию, монахом Марком. В 1657 году патриарх Никон вручил игумену монастыря Казанскую икону Божией Матери, которая впоследствии прославилась чудесами и исцелениями;

 Свято-Духов женский монастырь, основанный во второй половине XIV века княжной Витебской Иулианией (женой князя Ольгерда).

В 1920 году Витебский Свято-Троицкий Марков монастырь был закрыт большевиками. В 1931—1932 годах было арестовано почти всё православное духовенство Витебска во главе с архиепископом Полоцким и Витебским Николаем (Покровским). 

В 1936 году в Витебске были закрыты 16 церквей из 17 действующих, взорваны Свято-Воскресенская (Рынковая) церковь, Свято-Успенский собор и многие другие храмы. К 1938 году в Витебске не осталось ни одного действующего храма.

Религиозная жизнь на Витебщине начала возрождаться в конце 1980-х годов. В современном виде епархия выделена из Полоцкой епархии 11 июня 1992 года решением Архиерейского собора Русской православной церкви. На момент создания епархии на её территории было всего 9 храмов и 12 священнослужителей.  В Витебске действовала единственная церковь — во имя Казанской иконы Божией Матери на территории закрытого Маркова монастыря. 

Сегодня епархия охватывает 11 административных районов Витебской области. Восстановлены и действуют Свято-Покровский собор, Свято-Успенский собор, Воскресенская церковь. В самом Витебске окормляют верующих 30 православных храмов.

Современное состояние 
В настоящее время в Витебской епархии 2 округа — Витебский и Оршанский, включающие в себя 20 благочиний (6 городских (4 — в г. Витебске и 2 — в г. Орше), 13 районных и 1 благочиние монастырей).

Витебская епархия объединяет 165 приходов (имеющих юридическую регистрацию) и 6 монастырей (2 мужских и 4 женских). 

На начало 2014 года в епархии совершали служение 137 священников и 40 диаконов.

Духовными учебными заведениями Витебской епархии являются:
 Витебская духовная семинария;
 Витебское женское духовное училище;
 Оршанское духовное училище.
В Витебской епархии выпускается епархиальная газета «Наше Православие».

При епархии действуют 6 братств, диаконический центр, сестричества, епархиальная библиотека имени святой великомученицы Екатерины, иконная лавка, детский православный лагерь «Дружба».

Правящий архиерей с 23 июля 1989 года — Димитрий (Дроздов), архиепископ Витебский и Оршанский.

Благочиннические округа
По состоянию на октябрь 2022 года:
 Николаевский г. Витебска
 Петропавловский г. Витебска
 Алексеевский г. Витебска
 Серафимовский г. Витебска
 1-й Витебский районный
 2-й Витебский районный
 Бешенковичский
 Городокский
 Дубровенский
 Лепельский
 Лиозненский
 Центральный г. Орши
 Железнодорожный г. Орши
 1-й Оршанский районный
 2-й Оршанский районный
 Сенненский
 Толочинский
 Чашникский
 Новолукомльский
 Шумилинский
 Монастырский

Монастыри 
 Свято-Духов женский монастырь (г. Витебск)
 Свято-Троицкий Марков мужской монастырь (г. Витебск)
 Свято-Успенский Тадулинский женский монастырь (д.Берники Витебского района)
 Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь (г. Орша)
 Свято-Успенский женский монастырь (г. Орша)
 Свято-Покровский женский монастырь (г. Толочин)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Белорусского экзархата.
 Информация на сайте Одигитрия.
 

 
Епархии Белорусского экзархата
Религия в Витебске